Ernst Pringsheim, Sr. (1859 - 1917), physicien allemand
 Ernst Pringsheim, Jr. ou Ernst Georg Pringsheim (1881 - 1970), scientifique allemand, botaniste, bactériologiste

Voir aussi 
 Pringsheim